Степан Степанович Заруднев (1902—1943) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Степан Заруднев родился в 1902 году (по другим данным — в 1909 году) в деревне Августовка (ныне — Большечерниговский район Самарской области). Окончил начальную школу. Проживал в городе Байрам-Али Марыйской области Туркменской ССР, работал завхозом в районной больнице. В 1941 году Заруднев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С марта 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года младший сержант Степан Заруднев командовал орудием 2-й батареи 671-го артиллерийского полка 213-й стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

12-15 октября 1943 года в боях на плацдарме на западном берегу Днепра в районе села Днепровокаменка Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР расчёт Заруднева находился в боевых порядках стрелковых частей и активно участвовал в отражении немецких контратак. В тех боях расчёт уничтожил 2 танка «Тигр», 4 автомашины с пехотой, более 50 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление и расширение плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство» младший сержант Степан Заруднев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 3 ноября (по другим данным — 31 октября) 1943 года погиб в бою. Похоронен в селе Красное Криворожского района Днепропетровской области.семья : сын Заруднев Владимир Степанович , внук :Заруднев Владимир Владимирович , правнук : Заруднев Владимир Владимирович , в данное время внук проживаний в Туркменистане город Байрамали, правнук проживает Россия город Ростов-на-Дону

Примечания

Литература 

 
 Герои Советского Союза — туркменистанцы. Ашхабад, 1950.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Криворожском районе